Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2001 was het derde seizoen van dit kampioenschap en telde elf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 11 maart verreden op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje. De laatste wedstrijd werd op 30 september op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Italië verreden. De Australiër Andrew Pitt wist het kampioenschap te winnen met 149 punten, opmerkelijk genoeg zonder een race te winnen.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 2001